Mental har flere betydninger:
 Mental - hovedbetydning
 Mental (tv-serie)